Сергей Бачурин:
 Бачурин, Сергей Викторович (род. 1969) — генерал-полковник полиции, начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
 Бачурин, Сергей Олегович (род. 1953) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.